

Zoologie 
 Bulot est le nom vernaculaire des Buccinidae, gastéropodes marins comestibles.
 Bulot désigne plus particulièrement l'espèce Buccinum undatum, appelée aussi buccin ou Gros buccin.

Patronymes 

 Christophe Bulot (1800-1842), homme politique français.
 Frédéric Bulot (né en 1990), footballeur français.
 Jean Bulot (né en 1939), marin français.
 Régis Bulot (né en 1947), ancien chef d'entreprise.

Voir aussi 
 Bullot